Gwendoline es un nombre de mujer.

Gwendoline también puede hacer referencia a:

Gwendoline, una ópera de 1886 compuesta por Emmanuel Chabrier
Gwendoline Steers, un remolcador botado en 1888
Sweet Gwendoline, un personaje creado por el artista fetiche John Willie
Gwendoline, una película de 1984 de Just Jaeckin basada en el personaje anterior
Gwendoline Fairfax, un personaje de la obra de teatro de Oscar Wilde La importancia de llamarse Ernesto